Convento de Santa María de Jesús puede referirse:

 En España a:
 Convento de Santa María de Jesús (Alcalá de Henares): Convento franciscano en Alcalá de Henares, (Comunidad de Madrid).
 Convento de Santa María de Jesús (Ávila): Convento católico situado en Ávila, (Castilla y León).
 Convento de Santa María de Jesús (Sevilla): Convento católico situado en Sevilla, (Andalucía).